Wiszowgrad (bułg. Вишовград) – wieś w gminie Pawlikeni, w obwodzie Wielkie Tyrnowo, w północnej Bułgarii. Wieś zamieszkuje 327 osób.

Demografia

Galeria

Bibliografia 
 Neno Nedełcew, Wiszowgrad (1984)

Wsie w obwodzie Wielkie Tyrnowo